Huracà de Galveston de 1900 (8 de setembre del 1900), huracà de Categoria 4 en l'escala d'huracans de Saffir-Simpson amb vents de 217 km/h
 Huracà de Galveston de 1915, (agost del 1915), huracà de Categoria 4 amb vents de 215 km/h